Il singolare del torneo di tennis Port St. Lucie Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Catarina Lindqvist-Ryan che ha battuto in finale Terry Holladay 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Catarina Lindqvist-Ryan (Campionessa)
 Terry Holladay (finale)

 Pascale Paradis-Mangon (semifinali)
 Andrea Leand (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Port St. Lucie Open 1984